Rede Aleluia é uma estação de rádio brasileira com sede em Rio Grande, RS. Pertencente à Rede Pampa de Comunicação, atualmente está arrendada à Rede Aleluia. Opera na frequência 92,5 MHz.

História 
A Rádio Pampa FM, que tinha uma programação exclusivamente musical, foi extinta em 1º de agosto de 2006, quando foi arrendada para Rede Aleluia assim fazendo parte dá rede.

Ver também 
 Rede Pampa de Comunicação

Rio Grande
Aleluia (Rio Grande)
Estações de rádio fundadas em 2006